Liberia
Distretto di Commonwealth – distretto della contea di Grand Bassa
Distretto di Commonwealth – distretto della contea di Grand Cape Mount
Distretto di Commonwealth – distretto della contea di Montserrado